French Open 2011 - drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się od 22 maja do 5 czerwca, tradycyjnie na paryskich kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa. Tytuł w grze pojedynczej obronił Rafael Nadal, który pokonał w finale Rogera Federera i wyrównał rekord Björna Borga sześciu zwycięstw w paryskiej imprezie. W grze podwójnej tytułu wywalczyli Daniel Nestor i Maks Mirny. W grze pojedynczej pań tytułu nie obroniła Francesca Schiavone, która w finale uległa Li Na. Zwyciężczynie zeszłorocznej rywalizacji w grze podwójnej, Amerykanki Serena i Venus Williams nie przystąpiły do turnieju, a zwycięstwo odniosła para Andrea Hlaváčková - Lucie Hradecká.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Poniżej 45 lat

Powyżej 45 lat

Kobiety

Rezygnacje 
  Andy Roddick
  David Nalbandian
  Tommy Robredo
  Lleyton Hewitt
  Juan Carlos Ferrero
  Benjamin Becker
  Serena Williams
  Venus Williams
  Alisa Klejbanowa

Obrońcy tytułów

Porażki rozstawionych

Kobiety

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 

F